Bratt ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 1291 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bratt

A
 Adolf Bratt (1849–1934), grosshandlare, redare, generalkonsul
 Anders Bratt, flera personer
 Anders Bratt (folkskollärare) (1892–1940), folkskollärare och författare
 Anders Bratt (ingenjör) (född 1933), ingenjör och företagsledare
 Anders Bratt (matematiker) (1769–1811), 
 Anna Bratt (född 1969), journalist och författare
 Anna-Klara Bratt (född 1967), journalist och samhällsdebattör
 Arnold Bratt (1888–1930), köpman
 Axel Bratt (1841–1912), jurist, hovrättsråd

B
 Bengt Bratt (född 1937), dramatiker
 Benjamin Bratt (född 1963) amerikansk skådespelare

C
 Carin Bratt (född 1963), jurist och ämbetsman
 Cecilia Bratt (född 1966), orienterare 
 Christian Bratt (1923–1966), skådespelare och sångare
 Claës Bratt (1844–1937), militär och författare

D
 Dan Bratt (född 1956), skådespelare

E
 Einar Bratt (1886–1975), militär
 Emil Bratt (1874–1948), handlande
 Erik Bratt (1916–2010), civilingenjör och flygare
 Erland Bratt (1874–1959), civilingenjör och motorkonstruktör
 Eyvind Bratt (1907–1987), diplomat, ambassadör

G
 Gillis Bratt (1870–1925), läkare och sånglärare
 Gunnar Bratt (1916–1994), friidrottare
 Gustaf Bratt (1773–1830), teologie doktor och prost
 Gustaf Adolf Bratt (1894–1985), redare
 Gustaf N.E. Bratt (1826–1906), officer och gruvdisponent
 Gösta Bratt (1877–1952), militär

H
 Hanna Bratt (1874–1959), pedagog, grundare av Ericastiftelsen
 Hans Bratt (1924–1993), restaurangman och direktör
 Helmer Bratt (1886–1971), militär
 Henric Bratt den yngre (1758–1821), militär, bruksägare och violinist
 Hjalmar Bratt (1861–1943), tidningsutgivare

I
 Ingemar Bratt (1909–1984), militär
 Ingvar Bratt (född 1942), civilingenjör, gav upphov till benämningen Lex Bratt 
 Ivan Bratt (1878–1956), läkare och politiker, mannen bakom motboken ("Brattsystemet")
 Iwan Bratt (1881–1946), läkare

J
 Jesper Bratt  (född 1998), ishockeyspelare
 Johan Bratt (1725–1796), präst och docent i matematik
 Johan Wilhelm Bratt (1842–1914), köpman och politiker
 John Bratt, flera personer
 John Bratt (militär) (1838–1916), chef för Svea artilleriregemente, riksdagsman
 John Bratt (tidningsman) (1867–1933), tidningsman
 Jonas Bratt (1683–1737), överkrigskommissarie, brukspatron

K
 Karl Axel Bratt (1882–1958), militär och pacifist
 Karl Elis Bratt (1907–1998), präst
 Kerstin Bratt (född 1930), skådespelare

L
 Lars Bratt (1914–2008), officer och idrottsman
 Lars Bratt (handelsman) (1824–1898), grosshandlare och politiker
 Lennart Bratt (1903–2001), organisationschef
 Linda Pettersson Bratt (född 1972), jazz- och vissångerska
 Lisen Bratt Fredricson (född 1976), ryttare
 Louise Bratt Tidmarsh (född 1977), chefredaktör

M
 Mabel Bratt (1910–1992), arkitekt och adjunkt
 Monica Bratt (1913–1961), glaskonstnär

P
 Pehr Jönsson Bratt af Höglunda (ca 1570–1639), adelsman
 Percy Bratt (född 1952), advokat
 Peter Bratt
 Peter Bratt (född 1944), journalist, IB-avslöjare
 Peter Bratt (arrkeolog) (född 1954), arkeolog och museiman
 Peter Bratt (regissör) (född 1952), amerikansk filmregissör

S
 Signe Bratt (1887–1954), konstnär och översättare

T
 Tobias Bratt (född 1993), fotbollsspelare

V
 Valter Bratt (1868–1961), tidningsman

W
 Will Bratt (född 1988), engelsk racerförare

Släkter 
 Bratt (ätt) – en svensk ätt som enligt traditionen är av norskt adligt ursprung
 Bratt af Höglunda – en tidigare svensk adelsätt med samma ursprung som flera andra släkter och ätter med namnet Bratt i Värmland
 Bratt från Bratteberg – en svensk släkt som stammar från gården Bratteberg i Södra Råda socken
 Bratt (från Brattfors) – en svensk släkt från Värmland
 Bratt (från Mariestad) – en svensk släkt från Mariestad
 Bratt (från Uddevalla) – en svensk släkt som härstammar från en handlande i Uddevalla

Övrigt
 Lex Bratt efter Ingvar Bratt är ett namn på  Lagen om skydd för företagshemligheter.
 Brattsystemet introducerat av Ivan Bratt var ett system för alkoholförsäljning med motbok.

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter